Jühlke ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Jühlke (1815–1893), deutscher Gartenbaulehrer, Gartenbauautor und Gartengestalter
 Karl Ludwig Jühlke (1856–1886), deutscher Afrikaforscher, Sohn von Ferdinand Jühlke